Mere – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Mere – miasto w hrabstwie Wiltshire (Anglia)
 Mere – sieć sklepów.